

Codici 
 YAY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Saint Anthony di Saint Anthony (Canada)
 yay – codice ISO 639-3 della lingua agwagwune

Musica 
 YAY – traccia dell'album Look Look Look di MC Hammer del 2006

Altro 
 Yay – nome alternativo dei giáy, gruppo etnico del Vietnam
 Yay – personaggio del ciclo della Fondazione